

Sigle 
 Unia Wolności – partito politico polacco
 University of Washington – università statunitense
 University of Wisconsin – università statunitense
 Uniwersytet Warszawski – università canadese
 Uniwersytet Warszawski – università polacca
 Unconventional warfare – guerra non convenzionale

Codici 
 UW – codice ISO 3166-2:GH della regione Nordoccidentale (Ghana)